Дзета Золотой Рыбы () — звезда в созвездии Золотая Рыба. Находится на расстоянии около 38 световых лет от Солнца.

Характеристики 
ζ Золотой Рыбы A представляет собой звезду главной последовательности спектрального класса F7, она немного крупнее Солнца: её диаметр и масса равны 1,02 и 1,22 солнечной соответственно. Возраст звезды оценивается в 1,3—3,5 миллиарда лет. В 2006 году вокруг ζ Золотой Рыбы A был обнаружен пылевой диск на расстоянии 5 а. е. от звезды. Средний размер частиц в нём составляет 70 мкм, а температура — 158° по Кельвину.

ζ Золотой Рыбы B представляет собой звезду главной последовательности спектрального класса K7V массой 0,53 массы Солнца.

Планетарных объектов в системе ζ Dor по состоянию на 2008 год обнаружено не было.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от ζ Золотой Рыбы:

ζ Золотой Рыбы в популярной культуре 
 К этой звезде переместились главные герои комикса Aliens: Defiance после столкновения с ксеноморфами.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Золотой Рыбы

Ссылки 
 ζ Золотой Рыбы на сайте Solstation

Объекты Байера